Ridge Mobulu (Kinshasa, 1991. június 29. –) kongói labdarúgó, a svájci FC Aarau csatára.

Források 
Ridge Mobolu adatlapja a transfermarkt.com oldalon 

1991-ben született személyek
Kongói labdarúgók
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
Az FC Stade Nyonnais labdarúgói
Az Yverdon-Sport labdarúgói
A Luzern labdarúgói
Az FC Aarau labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek